It Had to Be You: The Great American Songbook — музичний альбом Рода Стюарта. Виданий 22 жовтня 2002 року лейблом J-Records.

Список пісень 
 «You Go to My Head» — 4:17
 «They Can't Take That Away from Me» — 3:25
 «The Way You Look Tonight» — 3:49
 «It Had to Be You» — 3:24
 «That Old Feeling» — 2:54
 "These Foolish Things " — 3:48
 «The Very Thought of You» — 3:20
 «Moonglow» — 3:32
 «I'll Be Seeing You» — 3:51
 «Ev'ry Time We Say Goodbye» — 3:27
 «The Nearness of You» — 3:00
 «For All We Know» — 3:24
 «We'll Be Together Again» — 3:54
 «That's All» — 3:03

Посилання 

Альбоми Рода Стюарта
Музичні альбоми 2002